

Onomastica
 Gorio – ipocoristico del nome proprio di persona maschile italiano Gregorio

Persone
 Aldo Gorio – calciatore italiano
 Carlo Gorio – politico italiano
 Federico Gorio – ingegnere, urbanista e docente universitario italiano
 Giovanni Pietro Eligio Gorio – politico italiano